

Persone 
 Benedetto Colonna Barberini di Sciarra – cardinale italiano
 Emiliano Sciarra – autore di giochi, autore di videogiochi, divulgatore ludico e musicista italiano
 Giacomo Sciarra Colonna – nobile italiano
 Girolamo Colonna di Sciarra – cardinale italiano
 Laurent Sciarra – cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Marco Sciarra – brigante italiano
 Maurizio Sciarra – regista cinematografico italiano
 Prospero Colonna di Sciarra – cardinale italiano
 Silvana Sciarra – giurista e docente italiana
 Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra (n. 1961) – attore italiano, noto come Urbano Barberini

 Nobili
 Francesco Colonna di Sciarra, I principe di Carbognano (fl. 1636) – nobile italiano
 Giulio Cesare Colonna di Sciarra, II principe di Carbognano (1602-1681) – nobile italiano
 Egidio Colonna di Sciarra, III principe di Carbognano (fl. 1686) – nobile italiano
 Francesco Colonna di Sciarra, IV principe di Carbognano (1684-1750) – nobile italiano
 Giulio Cesare Colonna di Sciarra, V principe di Carbognano (1702-1787) – nobile italiano
 Urbano Barberini Colonna di Sciarra, VI principe di Carbognano (1733-1796) – nobile italiano
 Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VII principe di Carbognano (1771-1849) – nobile italiano
 Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VIII principe di Carbognano (1850-1925) – nobile italiano

Altro 
 Galleria Sciarra – galleria pedonale di Roma
 Madonna Sciarra – dipinto attribuito a Tiziano
   Masseria Sciarra  – programma culinario, trasmesso dal 2011 su Alice

Pagine correlate 
 Villa Sciarra